Velika nagrada Abu Dabija 2015 je devetnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 29. novembra 2015 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Nico Rosberg, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretje pa Kimi Räikkönen, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:41,111
| 1:40,979
| 1:40,237
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:40,974
| 1:40,758
| 1:40,614
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
|align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:42,500
| 1:41,612
| 1:41,051
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:41,983
| 1:41,560
| 1:41,184
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull Racing-Renault
| 1:42,275
| 1:41,830
| 1:41,444
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:42,608
| 1:41,868
| 1:41,656
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:41,996
| 1:41,925
| 1:41,686
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:42,303
| 1:42,349
| 1:41,759
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull Racing-Renault
| 1:42,540
| 1:42,328
| 1:41,933
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 1:42,911
| 1:42,482
| 1:42,708
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 1:42,889
| 1:42,521
| 
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1:42,570
| 1:42,668
| 
| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 1:42,929
| 1:42,807
|
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:42,896
| 1:43,614
|
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:42,585
| brez časa
|
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
|align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:42,941
|
|
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:43,187
| 
| 
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:43,838
| 
| 
| 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| align="center" | 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 1:46,297
| 
| 
| 19
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 20
| align="center" | 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| 1:47,434
| 
| 
| PL
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|6 
| Nico Rosberg
|Mercedes
|55
|1:38:30,175
|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|44 
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|55
| +8,271
|2
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|55
| +19,430
|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|55
| +43,735
|15
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|11 
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|55
| +1:03,952
|4
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|3 
| Daniel Ricciardo
|Red Bull-Renault
|55
| +1:05,010
|5
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|55
| +1:33,618
|7
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|55
| +1:37,751
|8
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Lotus-Mercedes
|55
| +1:38,201
|18
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|26  
| Daniil Kvjat
|Red Bull-Renault
|55
| +1:42,371
|9
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|55
| Carlos Sainz, Jr.
|Toro Rosso-Renault
|55
| +1:43,525
|10
|
|-
!12
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|54
| +1 krog
|12
|
|-
!13
|align="center"|77 
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|54
| +1 krog
|6
|
|-
!14
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|54
| +1 krog
|17
|
|-
!15
|align="center"|12 
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|54
| +1 krog
|14
|
|-
!16
|align="center"|33 
| Max Verstappen
|Toro Rosso-Renault
|54
| +1 krog
|11
|
|-
!17
|align="center"|14 
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|53 
| +2 kroga
|16
|
|-
!18
|align="center"|28 
| Will Stevens
|Marussia-Ferrari
|53
| +2 kroga
| 19
|
|-
!19
|align="center"|98
| Roberto Merhi
|Marussia-Ferrari
|52
| +3 krogi
|PL
|
|-
!Ret
|align="center"|13 
| Pastor Maldonado
|Lotus-Mercedes
|0 
|Trčenje
|13
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2015
2015